Primera División 1985/1986 był 55 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 31 sierpnia, a zakończył 20 kwietnia.

Kluby występujące w sezonie 1985/1986:

Tabela po zakończeniu sezonu 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

Wyniki

Najlepsi strzelcy 
 22 gole - Hugo Sánchez (Real Madryt, Meksyk)
 16 goli - Jorge Valdano (Real Madryt, Argentyna)
 15 goli - Juan Antonio Señor (Real Saragossa, Hiszpania)
 13 goli - Luis Mario Cabrera (Atlético Madryt, Argentyna), Jorge da Silva (Atlético Madrid, Urugwaj)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1985 w piłce nożnej
1986 w piłce nożnej